Diego Iván Rubio Köstner – calciatore cileno
 Eduardo Javier Rubio Köstner – ex calciatore cileno
 Matías Martín Rubio Köstner – calciatore cileno